Die Schuld bezeichnet:
 Die Schuld (Müllner), 1813 uraufgeführtes und 1816 erschienenes Trauerspiel von Adolph Müllner
 Die Schuld (1919), 1919 erschienener Film von Rudolf Biebrach
 Die Schuld (1999), 1999 erschienener Film von Krzysztof Krauze
 Die Schuld (Grisham), 2003 erschienener Roman von John Grisham

Siehe auch:
Die große Schuld